1907 Руднєва (1907 Rudneva) — астероїд головного поясу 
 Руднєва Анна Олегівна (народ. 11 січня 1990 , Москва ) - російська співачка , учасниця дівочого поп-гурту «Ранетки » з 2005 року.
 Руднєва Євгенія Максимівна (24 грудня 1920 — 9 квітня 1944) — радянська льотчиця, Герой Радянського Союзу (1944).